

Pessoas
Robert Duvall
Shelley Duvall
William DuVall

Localidades
Duvall (Washington)

Desambiguação